Нулевой вектор (нуль-вектор) — вектор, начало которого совпадает с его концом. Нулевой вектор имеет норму 0 и обозначается  или .

Нулевой вектор определяет тождественное движение  пространства, при котором каждая точка пространства переходит в себя.

С нулевым вектором не связывают никакого направления в пространстве. Нулевой вектор принято считать сонаправленным любому вектору. Можно считать, что нулевой вектор одновременно коллинеарен и ортогонален любому вектору пространства (легко выводится из определения).

Все координаты нулевого вектора в любой аффинной системе координат равны нулю.

С точки зрения линейной алгебры, в линейном пространстве должен существовать специальный вектор , обладающий следующими свойствами:
 

Для любого вещественного числа 
 

Для всякого вектора , найдется такой вектор , что:
 .

См. также 

 Нейтральный элемент
 Ноль

Ссылки 
 Винберг Э.Б. Курс высшей алгебры. М.: Факториал, 2001

Векторы
Линейная алгебра
Ноль